The Rendezvous – film del 1923 diretto da Marshall Neilan
The Rendezvous – film del 2010 diretto da Curt Truninger
The Rendezvous – cortometraggio del 2011 diretto da Grant Richards
The Rendezvous – cortometraggio del 2011 diretto da Rob Dionne